Randstad peut faire référence à :
 Randstad (région), une conurbation réunissant les villes d'Utrecht, Amsterdam, La Haye et Rotterdam aux Pays-Bas ;
 Randstad, une entreprise d'origine néerlandaise, l'un des principaux groupes mondiaux d'intérim.